Лекано́ровые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Леканоровые ()
 Семейство Леканоровые ()